Олафур — имя

 Элиассон, Олафур
 Арналдс, Олафур